Hans van Houwelingen ist der Name von

* Hans van Houwelingen (Künstler) (* 1957), niederländischer Künstler
 Hans van Houwelingen (Mathematiker) (* 1945), niederländischer Mathematiker